Чех (, , , , ) — западнославянская и венгерская фамилия.

Известные носители:
 Чех, Адольф (1841—1903) — чешский дирижёр.
 Чех, Александр (Чехонадских Александр Васильевич) (род. 1959) — русский писатель, математик и филолог.
 Чех, Алеш (род. 1968) — словенский футболист.
 Чех, Андрео (1895—1979) — румынский католический священник и эсперантист.
 Чех, Артём (настоящее имя Артём Чередник; род. 1985) — украинский писатель.
 Чех, Бронислав (1906—1944) — польский альпинист, лыжник, прыгун с трамплина.
 Чех, Владимир (1914—1992) — чешский кинорежиссёр и сценарист.
 Чех, Каталин (род. 1988) — венгерский врач и политический деятель.
 Чех, Ласло (1910—1950) — венгерский футболист.
 Чех, Ласло (род. 1985) — венгерский пловец.
 
 Чех, Мартин (1976—2007) — чешский хоккеист.
 Чех, Настя (род. 1978) — словенский футболист.
 Чех, Петр (род. 1982) — чешский футболист.
 Чех, Сватоплук (1846—1908) — чешский писатель и поэт.
 Чех, Франтишек (1923—1999) — чешский флейтист.
 Чех, Эдуард (1893—1960) — чешский математик.
 Чех, Юзеф (1762—1810) — польский математик, философ, педагог и переводчик.

 Праотец Чех — один из трёх братьев Чеха, Леха и Руса, от которого по легенде произошёл чешский народ.

См. также 
 Чехи
 Чехия
 Чехословакия
 Севский чех
 Че